Die abasinische Sprache (seltener Abasisch; Eigenbezeichnung абаза бызшва [abaza bəzš˚a]) wird vom Volk der Abasinen gesprochen.
In Russland gibt es knapp 38.000 Sprecher, vornehmlich in der Teilrepublik Karatschai-Tscherkessien, wo das Abasinische auch eine von fünf offiziellen Sprachen ist. Hinzu kommen zirka 10.000 Sprecher dieser Sprache in der Türkei.

Sprachliche Verwandtschaft 
Das Abasinische und das eng verwandte Abchasische bilden eine Untergruppe der (nordwestkaukasischen) abchaso-adygeischen Sprachfamilie.

Schrift 
Von 1932 bis 1938 wurde das Abasinische mit dem lateinischen Alphabet geschrieben, 1938 wurde das kyrillische Alphabet eingeführt. Dieses ist bis heute in Benutzung.

Sprachliche Charakteristiken 
Abasinisch ist eine Sprache mit synthetischem Sprachbau. Es verfügt über nur zwei phonologisch distinktive Vokale: a und ə, das Konsonantensystem ist sehr komplex und umfangreich.

Codes 

Die Sprache hat den SIL-Code abq. Sie hat keinen ISO 639-Code als Einzelsprache und wird im Rahmen von ISO 639 als cau, für Kaukasische Sprachen, sonstige geführt.

Weblinks 

 Wolfgang Schulze: Abasinisch. (PDF; 162 kB). In Miloš Okuka (Hrsg.): Lexikon der Sprachen des europäischen Ostens. Klagenfurt 2002. (= Wieser Enzyklopädie des europäischen Ostens 10).
 Ethnologue: Languages of the World, Abaza
 Abasinisches Alphabet
 
 

 
Einzelsprache
Karatschai-Tscherkessien